Harmsen is een Nederlandse achternaam. Hij verwijst naar de zoon van iemand die Harm heet (Harmszoon)

Personen met de achternaam Harmsen
Evert Jan Harmsen, een Nederlandse politicus
Eelco Martinus ten Harmsen van der Beek, een Nederland illustrator van o.a. de Flipje-boekjes
Fritzi Harmsen van Beek, een Nederlandse dichter
Ger Harmsen, een Nederlands filosoof en historicus
Jessica Harmsen, een Nederlandse schaakster
Ton Harmsen, oud-voorzitter van AFC Ajax

Harmsen (motorfiets), een Nederlandse wegrace-motorfiets